Чанглунг () — река на спорном участке индо-китайской границы.

География 
Река начинается к югу от перевала Чанглунг, и течёт на юго-восток по территории, в настоящее время контролируемой Китаем и включённой им в состав уезда Хотан. Затем она поворачивает на юг, и после впадения справа Кунгранг-Чангпо впадает в реку Чангченмо.

Примечания 

Реки Ладакха
Бассейн Шайока
Аксайчин